Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1765-1821), kolonel der genie
Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1901-1982), luitenant-generaal, bevelhebber der landstrijdkrachten en chef defensiestaf
Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1837-1907), burgemeester van Hillegersberg